Dit is een lijst van planetoïden 114901-115000 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 114901 - || 2003 QK25 || 22 augustus 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114902 - || 2003 QN25 || 22 augustus 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114903 - || 2003 QW25 || 22 augustus 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114904 - || 2003 QX25 || 22 augustus 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114905 - || 2003 QX26 || 22 augustus 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 114906 - || 2003 QH27 || 23 augustus 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114907 - || 2003 QK27 || 23 augustus 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114908 - || 2003 QO27 || 23 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114909 - || 2003 QD28 || 20 augustus 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114910 - || 2003 QA29 || 24 augustus 2003 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| 114911 - || 2003 QR30 || 23 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114912 - || 2003 QS30 || 23 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114913 - || 2003 QG33 || 22 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114914 - || 2003 QO34 || 22 augustus 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114915 - || 2003 QU34 || 22 augustus 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114916 - || 2003 QF36 || 22 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114917 - || 2003 QW36 || 22 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114918 - || 2003 QX36 || 22 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114919 - || 2003 QQ38 || 22 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114920 - || 2003 QX38 || 22 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114921 - || 2003 QA39 || 22 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114922 - || 2003 QB40 || 22 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114923 - || 2003 QL40 || 22 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114924 - || 2003 QL41 || 22 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114925 - || 2003 QX41 || 22 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114926 - || 2003 QW42 || 22 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114927 - || 2003 QZ42 || 22 augustus 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114928 - || 2003 QB43 || 22 augustus 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114929 - || 2003 QU43 || 22 augustus 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 114930 - || 2003 QH44 || 23 augustus 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114931 - || 2003 QG45 || 23 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114932 - || 2003 QM45 || 23 augustus 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114933 - || 2003 QZ45 || 23 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114934 - || 2003 QX47 || 20 augustus 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114935 - || 2003 QF50 || 22 augustus 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114936 - || 2003 QH51 || 22 augustus 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114937 - || 2003 QP51 || 23 augustus 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114938 - || 2003 QW51 || 23 augustus 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114939 - || 2003 QB52 || 23 augustus 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114940 - || 2003 QH52 || 23 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114941 - || 2003 QB53 || 23 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114942 - || 2003 QJ53 || 23 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114943 - || 2003 QT53 || 23 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114944 - || 2003 QU53 || 23 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114945 - || 2003 QO54 || 23 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114946 - || 2003 QQ54 || 23 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114947 - || 2003 QR54 || 23 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114948 - || 2003 QU54 || 23 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114949 - || 2003 QX54 || 23 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114950 - || 2003 QC55 || 23 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114951 - || 2003 QL55 || 23 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114952 - || 2003 QA57 || 23 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114953 - || 2003 QD57 || 23 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114954 - || 2003 QE57 || 23 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114955 - || 2003 QF57 || 23 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114956 - || 2003 QG59 || 23 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114957 - || 2003 QB60 || 23 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114958 - || 2003 QO60 || 23 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114959 - || 2003 QQ60 || 23 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114960 - || 2003 QZ60 || 23 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114961 - || 2003 QD61 || 23 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114962 - || 2003 QM61 || 23 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114963 - || 2003 QN61 || 23 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114964 - || 2003 QQ61 || 23 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114965 - || 2003 QR61 || 23 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114966 - || 2003 QY61 || 23 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114967 - || 2003 QM62 || 23 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114968 - || 2003 QO62 || 23 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114969 - || 2003 QQ62 || 23 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114970 - || 2003 QS62 || 23 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114971 - || 2003 QX62 || 23 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114972 - || 2003 QV63 || 23 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114973 - || 2003 QZ63 || 23 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114974 - || 2003 QA64 || 23 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114975 - || 2003 QD64 || 23 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114976 - || 2003 QL64 || 23 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114977 - || 2003 QQ64 || 23 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114978 - || 2003 QS64 || 23 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114979 - || 2003 QV64 || 23 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114980 - || 2003 QY64 || 23 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114981 - || 2003 QZ64 || 23 augustus 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114982 - || 2003 QP65 || 25 augustus 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114983 - || 2003 QC66 || 22 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114984 - || 2003 QL66 || 22 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114985 - || 2003 QH67 || 23 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114986 - || 2003 QO67 || 24 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (114987) Tittel || 2003 QW68 || 26 augustus 2003 || Piszkéstető || Piszkéstető, K. Sárneczky, B. Sipőcz
|-
| 114988 - || 2003 QP69 || 24 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114989 - || 2003 QQ69 || 24 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (114990) Szeidl || 2003 QV69 || 26 augustus 2003 || Piszkéstető || Piszkéstető, K. Sárneczky, B. Sipőcz
|-
| (114991) Balázs || 2003 QY69 || 26 augustus 2003 || Piszkéstető || K. Sárneczky, B. Sipőcz
|-
| 114992 - || 2003 QG70 || 20 augustus 2003 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 114993 - || 2003 QK70 || 24 augustus 2003 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 114994 - || 2003 QP70 || 23 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114995 - || 2003 QY71 || 25 augustus 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114996 - || 2003 QL72 || 23 augustus 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114997 - || 2003 QA73 || 24 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114998 - || 2003 QD74 || 24 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114999 - || 2003 QR74 || 24 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115000 - || 2003 QD75 || 24 augustus 2003 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten